В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1976, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1976 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-2, 7-6.

Основна сітка

Посилання 

1976
Тур WTA 1976